Csehország
  Praskolesy, település a Berouni járásban
 Praskolesy, Mrákotín településrésze a Jihlavai járásban